Spach peut désigner :
Édouard Spach (1801-1879), botaniste né à Strasbourg
Louis Spach (1800-1879), archiviste né à Strasbourg

Homonymie de patronyme